До Второй карабахской войны годовые среднесуммарные водные ресурсы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики составляли 2,502 млрд м³, из них 52 % — надземные, 47,92 % — подземные и 0,08 % — минеральные воды. Годовое внутреннее среднесуммарное потребление водных ресурсов составляло всего 35 %.

Реки 
Реки непризнанной Нагорно-Карабахской Республики относятся к бассейну реки Куры (Тартар, Хачен и Каркар). В силу особенностей рельефа региона, почти все реки республики текут с запада на восток, в Карабахскую долину.

Наибольшими реками являются: Тартар (Тертер) и Хачен (Хачынчай).

Водохранилища 
На территории республики расположено Сарсангское водохранилище.

См. также 
 География Нагорно-Карабахской Республики

Примечания 

География Нагорно-Карабахской Республики